

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Выходцы из Мегары основали в Вифинии город Халкедон.
 Мессенцы восстали против лакедемонян.
 685—668 — Вторая Мессенская война.

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Весной в Ци жители Юнлиня убили У-чжи, прибывшего к ним и Гуань Чжи-фу (в переводах Таскина и Монастырева — У-чжи был убит Юн Линем, правителем города Цзюйцю).
 Весной луский князь заключил договор с циским послом Юн-линем в Цзи (местность в Лу).
 Лу намеревалось поставить в Ци князем Цзю (младшего брата Сян-гуна, рождённого луской княжной) и летом послало войска поддержать претендента. В Цзюй жил другой претендент — княжич Сяо-бай (сын вэйской княжны, любимой жены Си-гуна), его вызвали два старших цина-советника Гао и Го.
 Лусцы послали Гуань Чжуна помешать Сяо-баю, и тот попал наследнику в пряжку на поясе. Тот притворился мёртвым, его положили в колесницу и быстро привезли в столицу Ци, где его поддержали Гао и Го. Войска же, сопровождавшие Цзю, прибыли к столице лишь через 6 дней.
 На престол Ци при помощи Гао Си взошёл Сяо-бай (Хуань-гун, эра правления 685—643).
 В 7 луне, в день дин-ю был похоронен циский Сян-гун.
 Ци дало отпор Лу, в 8 луне, в день гэн-шэнь цисцы нанесли крупное поражение Лу при Ганьши.
 Хуань-гун хотел назначить Бао Шу на должность управителя, но тот похвалил Гуань И-у (Гуань Чжуна) и посоветовал вернуть его из Лу (эпизод 71 «Го юй»).
 Циский гун отправил письмо лускому гуну, прося пощадить княжича Цзю и выдать ему Чжао Ху и Гуань Чжуна. Из вражды лусцы убили княжича Цзю в Шэндоу, Чжао Ху покончил с собой, а Гуань Чжуна выдали (вопреки совету Ши-бо) (согласно гл.62, Чжао Ху убил княжича Цзю, согласно же «Чуньцю», княжич Цзы-цзю был убит цисцами в 9 луне).
 Хуань-гун хотел убить Гуань-чжуна (Гуань И-у), но Бао Шу-я посоветовал гуну привлечь его на службу и освободил его от колодок в Танфу (на границе).
 Хуань-гун начал проводить реформы в княжестве Ци при помощи своих советников (согласно «Го юй», начиная с 1 луны 684 года — эпизоды 72-75 «Го юй»). Его беседы с Гуань Чжуном приводятся в эпизоде 71 «Го юй».
 Зимой лусцы углубили реку Чжу, чтобы препятствовать вторжению цисцев.

См. также

Примечания